Хем Бунтинг  — камбоджийский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции, марафонец. Участник Олимпийских игр.

Биография 
Хем Бунтинг родился в провинции Стынгтраенг в бедной крестьянской семье, в которой помимо него было еще 8 детей.

В 2004 году дебютировал на соревнованиях высшего уровня. Он выступил на чемпионате мира по полумарафону, который проходил в Дели. Несмотря на показанный национальный рекорд 1:19.40, камбоджиец занял лишь 79-е место, проиграв победителю Полу Кируи более 15 минут.

Дебютировал на чемпионатах мира в 2007 году в Осаке, где выступил на дистанции 1500 метров. В предварительном раунде он показал 39-е время из 41 участника и завершил борьбу. В том же году завоевал две медали на Играх Юго-Восточной Азии, которые проходили в тайской Накхонратчасиме.

В 2008 году получил право участвовать в Олимпийских играх. При этом условия тренировок у Бунтинга практически не было, а недостаток средств даже не позволил ему купить обувь для выступления в марафоне. После того, как о нём был сделан репортаж компанией BBC один из читателей купил и отослал спортсмену обувь, что позволило ему выступить на Играх. На церемонии открытия Олимпиады Хем Бунтинг нёс флаг Камбоджи, а в последний соревновательный день занял 73-е место в марафоне, обойдя трёх атлетов.

На Играх Юго-Восточной Азии 2009 в Лаосе завоевал бронзу в марафоне, показав личный рекорд 2:25.20.

На Парижском марафоне 2012 года пробился в Топ-50, заняв 42 место с новым личным и национальным рекордом — 2:23.29.

В 2010 и 2014 годах принимал участие в Азиатских играх, но оба раз не смог финишировать в марафоне.

Выступления

Ссылки 
 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Бегуны на длинные дистанции Камбоджи
Марафонцы